Marella puede referirse a:

 James Marella, luchador profesional estadounidense
 Joey Marella, árbitro de lucha profesional estadounidense